Большой (Меншиковский) дворец — первый и наиболее крупный архитектурный памятник дворцово-паркового ансамбля Ораниенбаум в городе Ломоносов. Выстроен по заказу князя А. Д. Меншикова в 1710—1725 гг. Вместе с Нижним садом, Картинным домом, морским каналом и Нижними домами образует крупнейший ансамбль петровского барокко, сохранивший до настоящего времени композиционное единство, законченность и стилистическую целостность.

История создания 
Заложенный в 1711 г. на вновь полученных землях, дворец строился поэтапно. Строительство велось под началом архитектора Д. М. Фонтаны, а в 1713 году его сменил И. Г. Шедель. К 1716 г. был возведен центральный корпус здания, а тремя годами позднее завершилось строительство боковых павильонов. То, что уже к 1717 г. существовал проект такого облика дворца, доказывает гравюра А. И. Ростовцева. На ней дворец протянулся по краю естественной возвышенности. Длина главного фасада, обращенного к Нижнему саду и Финскому заливу, составляет 210 метров. Центральная часть дворца двухэтажная, увенчана короной, к ней примыкают одноэтажные галереи, развернутые по дуге и заканчивающиеся павильонами. В работе над дворцом принимали участие И. Браунштейн, А. Шлютер, а также Н. Пино, которому, по-видимому, принадлежит идея скруглённых галерей, соединяющих дворец и боковые павильоны. К одному из них, западному, чуть позднее был пристроен длинный служебный кухонный флигель, протянувшийся на юг.

Современники отмечали роскошь загородной резиденции Светлейшего князя, по своему размаху в то время превосходившую Петергоф. Французский путешественник Абри де ла Мотрэ писал о нём так:

Ансамбль дворца дополнялся Нижним садом с тремя фонтанами; к северной границе Нижнего сада подходил морской канал, связывающий дворец с Финским заливом. Канал сохранился до настоящего времени.

Отделка комнат дворца продолжалась вплоть до опалы А. Д. Меншикова. 3 сентября 1727 г. во имя св. Пантелеимона была освящена дворцовая церковь, располагавшаяся в западном павильоне. Для неё в мастерской И. Зарудного был выполнен великолепный резной иконостас. На освящении церкви должен был присутствовать император Пётр II, однако он не приехал. В «Записках о России» генерала К. Г. Манштейна излагается версия, согласно которой одним из поводов к опале А. Д. Меншикова стали события, разыгравшиеся во время церемонии освящения церкви:

8 сентября 1727 г., то есть 5 дней спустя, А. Д. Меншиков был арестован. После конфискации всего его имущества из дворца была вывезена вся мебель и живопись, а само здание перешло в ведение Канцелярии от строений. В правление императрицы Анны Иоанновны дворец передали Адмиралтейств-коллегии для устройства госпиталя.

Когда Ораниенбаум стал резиденцией великого князя Петра Федоровича, был построен восточный служебный флигель дворца, симметричный западному. Таким образом, с середины XVIII в. до настоящего времени в планировке дворец представляет собой букву «П». Служебные флигели являются границей внутреннего южного двора (курдонёра).

Дальнейшая судьба 
Большой дворец продолжал использоваться и достраиваться при Елизавете Петровне, когда Ораниенбаум стал местопребыванием «молодого двора» престолонаследника Петра Фёдоровича и его супруги Екатерины Алексеевны. В 50-х годах XVIII века была закончена отделка парадного двора с южной стороны дворца (работы курировал Растрелли), а в начале правления Екатерины II зодчий А. Ринальди перестроил террасы перед дворцом, создав систему фигурных лестниц, спускающихся в Нижний сад.

В XIX веке во дворце жили Михаил Павлович и его деятельная вдова Елена Павловна, потом их дочь Екатерина Михайловна, а перед Октябрьской революцией — внуки, Георгий и Михаил Мекленбург-Стрелицкие. Новые хозяева внесли заметные изменения в оформление интерьеров. В советское время дворец занимали различные государственные учреждения — госпиталь, техникум, военно-морское ведомство. Посетив Ораниенбаум в 1839 году, маркиз де Кюстин записал:

В отличие от других дворцово-парковых ансамблей в окрестностях Петербурга, Ораниенбаум не был разорён во время Великой Отечественной войны, но долгие годы находился в полузапустении. Частично уцелела первоначальная отделка парадного вестибюля, сохранились также парадная лестница и покои Елизаветы Воронцовой на нижнем этаже. Меньше всего повезло дворцовой капелле: редкостный иконостас был уничтожен, внутреннее пространство в 1934 г. исказили межэтажные перекрытия.

Дегтярёв В. А.:

Реставрация 
Дворец был передан в распоряжение музейщиков только в 1995 году. Начались ремонтно-реставрационные работы по проекту Д. А. Бутырина. Первым делом был открыт для посещения Японский павильон (верхний зал и лестница оформлены О. Паульсеном в 1902 году). В 2010 году завершилась реставрация фасадов. Десять залов главного корпуса были открыты после реставрации в сентябре 2011 года, когда праздновалось 300-летие Ораниенбаума (Ломоносова). Большой кабинет, спальня, камер-юнгферская и проходная комнаты женской половины открыты для посещения с августа 2012 года.

Примечания

Ссылки 
 Большой (Меншиковский) дворец на сайте ГМЗ «Петергоф»
 В. Д. Голуб, Ю. Е. Океанова. Опыт применения консервационного метода при реставрации интерьера памятника XVIII века — Церковного павильона Большого Меншиковского дворца в государственном музее-заповеднике «Ораниенбаум». // музей-усадьба «Останкино»
 Дегтярёв В. А. Моя жизнь / Лит. запись Г. Д. Нагаева, предисл. А. А. Благонравова. — М. — Л. : Детгиз, 1951. — 144 с.

Загородные дворцы Санкт-Петербурга
Петровское барокко
Ораниенбаум (дворцово-парковый ансамбль)
!
Мекленбургский дом
Здания и сооружения, заложенные в 1711 году
Здания и сооружения, построенные в 1727 году в Санкт-Петербурге
Дворцы, построенные в 1727 году